Seni steht für:

 Seni (Stadtbezirk), chinesischer Kreis im Autonomen Gebiet Tibet
 Seni (Reschetyliwka), Dorf in der ukrainischen Oblast Poltawa

Personen:
 Seni (Bürgermeister), altägyptischer Beamter in der 18. Dynastie
 Giovanni Battista Seni (1600–1656), italienischer Astrologe

Siehe auch:
 Senj